«Хронікер на хвилях хроніки» — український короткометражний фільм режисера Даніеля Шевчука.

Про фільм 
Історія життя та кар'єри військового оператора та режисера-документаліста Якова Мєстечкіна.

Посилання 
 Хронікер на хвилях хроніки на сайті Держкіно (архівна версія)
 Хронікер на хвилях хроніки на сайті kino.net.ua (архівна версія)

Фільми українською мовою
Документальні українські фільми 2011
Короткометражні фільми України
Фільми студії «Укркінохроніка»